IW steht als Abkürzung für:

 AOM French Airlines (später Air Lib), war eine französische Fluggesellschaft, Sitz in Orly nach dem IATA-Code
 Immobilienwirtschaft
 Infinity Ward, Entwicklerstudio für Videospiele aus den USA
 Informationswirtschaft, den die gesamte Informations- und Kommunikationsbranche umfassenden Wirtschaftssektor
 Institut der deutschen Wirtschaft, ein arbeitgebernahes Wirtschaftsforschungsinstitut, Hauptsitz in Köln
 Institut für Werkstoffkunde, siehe Materialwissenschaft
 Irischer Wolfshund, eine von der FCI anerkannte Hunderasse aus Irland 
 Israelitisches Wochenblatt, jüdische Wochenzeitung, heute Tachles
 Impact Wrestling, US-amerikanische Wrestling-Promotion, heute Global Force Wrestling

IW als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Nordirland: County Londonderry

IW